Чемпионат Румынии по футболу 1997/1998 — 80-й сезон главного футбольного первенства Румынии. Он начался 2 августа 1997 года и закончился 2 мая 1998 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1997/1998
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 1997 году
Спорт в Румынии в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998